Ernst August är ett namn som burits av flera tyska furstar: